Gower kan som auktorsförkortning betyda:

 David J. Gower
 William Hugh Gower

Robotskapade auktorsförkortningar